Gladys Baker (27 maggio 1902-11 marzo 1984) – madre di Marilyn Monroe 
Gladys May Baker, vero nome di Sheila Stuart – scrittrice britannica
Berniece Inez Gladys Baker, figlia di Gladys Baker più nota con il nome di Bernice Miracle – scrittrice statunitense